Monster (em português: Monstro) pode referir-se a:

Cinema 
 Monster (filme), com Charlize Theron (2003)

Música

Músicos e bandas 
 MonsteR, banda brasileira

Álbuns 
 Monster (álbum de R.E.M.)
 Monster (álbum de B'z)
 Monster (álbum de Oomph!)
 Monster (álbum de Kiss)

Canções 
 Monster (canção de Lady Gaga)
 Monster (canção de Imagine Dragons)
 Monster (canção de Paramore)
 Monster (canção de Kanye West)
 Monster (canção de Michael Jackson)
 Monster (canção de Skillet)
 Monster (canção de Big Bang)
 Monster (canção de EXO)
 "The Monster", canção gravada por Eminem

Outros 
 Monster (Países Baixos), aldeia
 Monster (site)
 Monster (mangá)
 Monster Energy, uma bebida energética

Desambiguações de artes